Neslihan significa 'membre de familia de hans', 'noble' i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Neslihan inclouen:

 Neslihan Demir - jugadora de voleibol turca
 Neslihan Kavas - esportista paralímpica turca